Поні (округ, Канзас) 
 Поні (округ, Небраска) 
 Поні (округ, Оклахома)